Hessler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Hessler (1891–1974), svensk sekreterare
 Carl Arvid Hessler (1907–1991), svensk statsvetare 
 Carl Gustaf Hessler (1816–1899), svensk skådespelare och teaterdirektör
 Emil Hessler (1873–1953), svensk musikpedagog
 Gordon Hessler (1925–2014), brittisk filmregissör
 Henrik Hessler (1918–1991), svensk jurist
 Hilding Hessler (1857–1904), svensk ingenjör och företagsledare
 Ole Hessler (1945–2002), svensk författare, litteraturkritiker och översättare
 Åke Hessler (1918–2008), svensk militär

Se även 
 Hassler
 Hässler

Tyska efternamn